Clerval bezeichnet:

 den Familiennamen von Denys Clerval, französischer Kameramann, der von 1934 bis 2016 lebte
Clerval (Doubs), eine ehemalige französische Gemeinde im Département Doubs
Clerval (Québec), eine kanadische Gemeinde in der Provinz Québec